Elsner von Gronow steht für:
 Elsner von Gronow (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlechts mit Ursprung in Niederschlesien

Elsner von Gronow ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Elsner von Gronow (1834–1910), deutscher Landrat im Kreis Mogilno
 Karl Heinrich Ferdinand Elsner von Gronow (1788–1873), preußischer Geheimer Obertribunalrat
 Wilhelm Ferdinand Elsner (1786–1848), deutscher Landrat im Kreis Groß Strehlitz